Halifax é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Halifax (Carolina do Norte)
 Condado de Halifax (Virgínia)

Desambiguação